Cette liste recense les joueurs de tennis titrés à l'ATP (). Ils comptent au moins un titre dans un tournoi ATP en simple depuis l'ère Open (1968).

Palmarès 
Légende :

Mis à jour le .

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Records de titres au tennis masculin

Liens externes 

 Site officiel de l'ATP

Histoire du tennis
Joueur de tennis